Змагання з фехтування на шпагах у командній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування, які пройшли у Києві (Україна) 13 — 14 квітня 2012 року.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Нижня половина

Поєдинки за місця

Поєдинки за 5-8 місце

Поєдинки за 9-16 місце

Поєдинки за 13-16 місце

Посилання 

Чемпіонат світу з фехтування 2012